Hildwin oder Hilduin ist der Name

 eines Bischofs von Cambrai (Amtszeit 863 bis 866), siehe Hildwin (Bischof)
 der Person, von der die Stadt Hildesheim (Hilduinesheim) ihren Namen hat, vielleicht Hilduin von Saint-Denis / Hilduin von Köln